Юлиус Велльгаузен (; , Хамельн, Нижняя Саксония — , Гёттинген, Нижняя Саксония, Германская империя) — немецкий -, протестантский (лютеранский) теолог и библеист. Один с основателей библейской критики. Автор документальной гипотезы.

Биография 
Юлиус Велльгаузен родился 17 мая 1844 года в немецком Хамельне в семье лютеранского пастора. Начальное и среднее образование получил в школах Хамельна и Ганновера. В 1862 г. он поступил на теологический факультет Гёттингенского университета, где под руководством Г. Эвальда изучал Ветхий Завет и восточные языки.

В 1870 г. Ю. Велльгаузен защитил докторскую диссертацию и стал приватдоцентом Гёттингенского университета. В 1872 г. он получил должность профессора Грайфсвальдского университета. Когда в 1878 году вышло в свет его «Введение в историю Израиля», он был лишен профессорской кафедры богословия и стал преподавателем древневосточных языков.

С 1882 по 1885 г. Ю. Велльгаузен преподавал на философском факультете университета в г. Галле. Затем он был приглашен в Марбургский университет, а с 1892 г. до конца своей жизни занимал должность профессора Гёттингенского университета.

Умер 7 января 1918 г. в Гёттингене.

Сочинения 
Основные религиоведческие работы Ю. Велльгаузена:
 ст. «Израиль» — 9 изд. энциклопедии «Британника» (1881)

Вклад в библеистику 
На основании текстологического анализа первых шести книг Библии и сопоставления его результатов с историческими данными он сформировал Документальную гипотезу об этапах в создании шести первых книг Ветхого Завета. Он предположил существование некого «Жреческого кодекса», который лег в основу Пятикнижия и книги Иисуса Навина (т. н. «»): более всего на книги Левит и Числа, а также в меньшей степени Бытие и Исход. Велльгаузен полагал, что Жреческий кодекс отражает реалии оседлого быта евреев и не мог быть написан во времена Моисея. Наиболее вероятной датой его создания Велльгаузен считал VI век до н. э. (Вавилонский плен). Второзаконие, по его мнению, появилось столетием раньше, в VII веке до н. э.

К четырём источникам Ветхого Завета Велльгаузен относил: Элохист, Яхвист, Жреческий кодекс и Второзаконие.

См. также 

 Критика Библии
 Либеральная протестантская теология
 Адольф фон Гарнак

Примечания

Ссылки 
 Велльхаузен, Велльгаузен (Wellhausen) Юлиус

Литература 
 Fück J. Die arabischen Studien in Europe. — Leipzig, 1955. — S. 167, 199, 214, 223, 276, 279, 282.
 Классики мирового религиоведения. Антология. Научный ред. О. В. Кирьязев. М., изд. «Канон +», 1996.

Лютеранские теологи
Преподаватели Гёттингенского университета
Преподаватели Грайфсвальдского университета
Почётные доктора Грайфсвальдского университета
Члены Гёттингенской академии наук
Авторы Британской энциклопедии